Pogk ist der Familienname folgender Personen:

 Otto von Pogk († 1577), anhaltischer Amtshauptmann
 Wolf von Pogk, anhaltischer Bergbeamter und Rittergutsbesitzer

Siehe auch:
 Poigk